Sophienlund steht für:
 Sophienlund (Bühnenstück), Theaterstück von Helmut Weiss und Fritz von Woedtke
 Sophienlund (1943), deutscher Spielfilm von Heinz Rühmann
 Sophienlund (1963), deutscher Fernsehfilm von Helmut Weiss